Giulio De Angelis (1845-1906) – architetto e pittore italiano
 Giulio De Angelis (1925-2000) – saggista e traduttore italiano
 Giulio De Angelis (1932), sportivo italiano, campione mondiale entrobordo corsa cl. 2500 cc nel 1965